Шапкарев — фамилия; имеет женскую форму Шапкарева.
 Шапкарев, Климент (1875—1949) — болгарский революционер, педагог, член Внутренней македонско-одринской революционной организации.
 Шапкарев, Кузман (1834—1909) — болгарский публицист, собиратель болгарского фольклора.